Thomas Mackie est un nom pouvant désigner:

Thomas Mackie (1840-1905), homme politique canadien en Ontario
 (1888-1955), bactériologue écossais
, médecin et professeur canadien
, médecin et militaire américain

Voir aussi

Mackie, Thomas